est une expression anglaise pouvant se traduire par Tous-les-Saints ou Toussaint.


 peut désigner :

Musique 
 All Saints, chanson de David Bowie présente sur l'album Low sorti en 1977 ;
 All Saints, girl group britanno-canadien formé en 1993 ;
 All Saints, compilation de David Bowie sortie en 1994 ;
 All Saints, premier album du groupe All Saints sorti en 1997 ;
 , label discographique britannique fondé en 1991.

Télévision 
 , série télévisée australienne diffusée pour la première fois en 1998.

Toponyme 
  à Devon, Angleterre,
  à Wolverhampton, Angleterre,
 All Saints, une station du métro léger londonien Docklands Light Railway (DLR), Angleterre,
 All Saints, ville d'Antigua-et-Barbuda.

 , établissement vinicole de Victoria, en Australie.

Sports 
 , un club de football.

Mode 
 , détaillant britannique.

Établissements scolaires 

Aruba
 , anciennement , Oranjestad ;

Australie
  de Gold Coast, Queensland ;

Canada
  de Whitby, Ontario ;
  à Ottawa, Ontario ;
  de Markham, Ontario ;

Inde
  à Andhra Pradesh, Hyderabad ;
  à Bhopal ;

Royaume-Uni
  à Dagenham, Angleterre ;
  à West Wickham, Angleterre ;
  à Wyke Regis, Dorset, Angleterre ;

États-Unis
  du Connecticut ;
  à Omaha.

Voir aussi

Références 

Homonymie de titre